Skäravattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skäravattnet, Skåne, sjö i Osby kommun,  (29,7 ha)
Skäravattnet (Eringsboda socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun,  (14,8 ha)
Skäravattnet (Sillhövda socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun,  (9,81 ha)
Skäravattnet (Tvings socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun,  (24,1 ha)
Skäravattnet, Småland, sjö i Älmhults kommun,  (52,6 ha)

Se även
Skärvattnet

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn